Soupisky fotbalových reprezentací na Mistrovství světa ve fotbale 2010 – skupina B.

Trenér: Diego Maradona

Trenér: Huh Jung-moo

Trenér: Lars Lagerbäck

Trenér: Otto Rehhagel

Poznámky

Externí odkazy 
 Týmy na MS 2010 na www.fifa.com 

Mistrovství světa ve fotbale 2010